Molenbrücke heißen:
 Molenbrücke (Dresden)
 Molenbrücke (Kampen)